William Courtney kan syfta på:

 William Leonard Courtney (1850–1928), engelsk författare
 William Harrison Courtney (född 1944), amerikansk diplomat

Se även 

 William Courtenay